ABPP se može odnositi na:
 Proteomika bazirana na aktivnosti, tehnologija
 American Board of Professional Psychology, organizacija